Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 14. Wahlperiode (1998–2002).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 1998 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

Da die SPD sowohl in Hamburg als auch in Sachsen-Anhalt über Überhangmandate verfügte, traten nach dem Tod von Ilse Schumann sowie dem Ausscheiden von Eberhard Brecht und Olaf Scholz keine Nachrücker in den Bundestag ein.

Präsidium 

 Präsident des Deutschen BundestagesWolfgang Thierse (SPD).
 Vizepräsidenten des Deutschen BundestagesRudolf Seiters (CDU)Anke Fuchs (SPD)Antje Vollmer (Bündnis 90/Die Grünen) Hermann Otto Solms (FDP) Petra Bläss (PDS)

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Bundestagsfraktion Peter Struck; ab 25. Juli 2002 Ludwig Stiegler
 CDU/CSU-BundestagsfraktionWolfgang Schäuble; ab 29. Februar 2000 Friedrich Merz
 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die GrünenRezzo Schlauch und Kerstin Müller
 FDP-BundestagsfraktionWolfgang Gerhardt
 PDS-BundestagsfraktionGregor Gysi; ab 2. Oktober 2000 Roland Claus

Bundesregierung 
 27. Oktober 1998 – Gerhard Schröder wird mit 351:287:27 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Schröder I

 16. November 2001 – Der Antrag von Bundeskanzler Schröder, ihm das Vertrauen auszusprechen, wird mit 336:326:0 Stimmen angenommen.

Ausschüsse 
 Der 14. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 14. Deutschen Bundestages

Abgeordnete

Einzelnachweise 

 14